Santarem poate fi:

 Santarém (Portugalia)
 Santarém (Brazilia)
 Districtul Santarém, district în centrul Portugaliei
 Santarém Novo, oraș în Para, Brazilia